Internationaux Feminins De Le Vienne 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется в зале на кортах с хардовым покрытием.

Соревнования проводятся во французском городе Пуатье, входя в зальную серию турниров, завершающую сезон.

Соревнования проводились 25 — 31 октября.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Луция Шафаржова (№ 33 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 София Арвидссон выигрывает свой 1й в сезоне и 18й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 Полин Пармантье уступает свой 2й в сезоне и 5й за карьеру финал на соревнованиях тура федерации.

Парный разряд

Факты 
 Луция Градецкая выигрывает свой 4й в сезоне и 29й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 Рената Ворачова выигрывает свой 5й в сезоне и 36й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.

См. также 
 Вьеннский международный женский теннисный турнир
 Цикл женских турниров ITF 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Октябрь 2010 года
2010